Винт Разболтайло () — вымышленный петух, созданный Карлом Барксом для The Walt Disney Company. Он — один из героев вселенной Дональда Дака, появляющийся в юмористических книгах о Дональде в качестве его друга и приятеля Скруджа Макдака. Часто встречается в мультсериале Утиные истории. Первое появление — комикс Карла Баркса Gladstone’s Terrible Secret.

Мультфильмы и телевидение 
Винт как анимированный персонаж первый раз появился в полнометражном кино в 80-х. В 1987-ом Разболтайло стал постоянным персонажем Утиных Историй с озвучкой Хала Смита, но некоторые эпизоды озвучивал Барри Гордон. Среди примечательных изобретений Винта был костюм охранника банка Скруджа Макдака. Несмотря на то, что дом и магазин Разболтайло расположены на юге Даксбурга, сам он родился на севере: на знаке отмечено его место рождения и упоминается одно из изобретений: шляпы без верха.

Примечания

Ссылки 

Gyro Gearloose at Don Markstein's Toonopedia. Archived from the original on September 1, 2016.

Вымышленные изобретатели
Вымышленные учёные
Вымышленные курицы
Персонажи мультсериала «Утиные истории»
Персонажи, созданные Карлом Барксом